Witzmann steht für:
 Witzmann (Orgelbauer), thüringische Orgelbauerfamilie

Witzmann ist der Familienname folgender Personen:
 August Witzmann (1809–1881), deutscher Orgelbauer
 Carl Witzmann (1883–1952), österreichischer Architekt
 Emil Witzmann (1845–1890), deutscher Orgelbauer
 Erich Witzmann (* 1945), österreichischer Historiker und Redakteur
 Georg Witzmann (1871–nach 1958), deutscher Politiker (DVP), MdL Thüringen
 Johann Benjamin Witzmann (1782–1814), deutscher Orgelbauer
 Konrad Witzmann (1900–1946), deutscher Schriftsteller und Politiker (NSDAP)
 Louis Witzmann (1812–1877), deutscher Orgelbauer
 Reingard Witzmann (* 1948), österreichische Volkskundlerin

Siehe auch:
 Witzemann